

События 
 В Риме не избирались куриальные магистраты, кроме последних трёх месяцев в году. Консулы: Квинт Фуфий Кален и Публий Ватиний (два плебея); проконсулы: Гай Рабирий Постум (в Ахайе) и Квинт Филипп (в Киликии); преторы: Гай Вибий Панса Цетрониан, Квинт Цецилий Басс, Маний Ацилий Канин (Каниниан?) и Публий Сульпиций Руф; пропреторы: Авл Аллиен (на Сицилии), Гай Требоний (в Дальней Испании), Квинт Педий (в Ближней Испании) и Марк Целий Винициан (в Понте); народные трибуны: Гай Азиний Поллион, Луций Требеллий Фид и Публий Корнелий Долабелла; квесторы: Авл Помпоний Виктор (в Африке), Гай Децимий, Гай Секстилий Руф (в Киликии), Гней Юлий Цезарь (в Испании), Марк Минаций Сабин и Туллий Руф; проквестор: Публий Аппулей (в Азии); монетные триумвиры: Авл Аллиен, Авл Лициний Нерва, Гай Анций Рестион, Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика, Луций Плавтий Планк, Марк Порций Катон Утический, Марк Эппий и Публий Лициний Красс Юниан.
 Фарнак, царь Боспора, захватил Малую Армению, изгнал из Каппадокии царя Ариобарзана и напал на царя Галатии Дейотара. Фарнак разбил Домиция, которому Цезарь доверил управление, вернул себе Понт и провозгласил себя царём Азии.
 Начало войны египтян с римлянами. Птолемей находился в плену у Цезаря. Ахилла с солдатами двинулся от Пелусия и занял Александрию. Ахилла попытался овладеть гаванью, тогда Цезарь поджёг её. Пожар уничтожил 40 тыс. свитков Александрийской библиотеки. Римляне заняли Фаросский маяк. Арсиноя, дочь Птолемея XII, приказала убить Ахилла и поставить во главе войска евнуха Ганимеда. Победа римского флота в гавани Эвносте. Цезарь захватил Фарос, но затем египтяне атаковали мост и разбили римлян. Птолемей получил свободу, обещая заключить мир. Война продолжается. Митридат, подошедший на помощь Цезарю, взял Пелусий. Цезарь соединился на берегу Нила с армией Митридата. Римляне разгромили египтян. Гибель Птолемея XIII во время бегства. Цезарь утверждает на престоле Клеопатру и её младшего брата Птолемея XIV.
 47—44 — Царь Египта Птолемей XIV (58-44). Сын Птолемея XII.
 Цезарь отправился с Клеопатрой в путешествие вверх по Нилу, но вскоре вернулся. Восстание плебса в Риме, подавленное Антонием. Испания отпадает от Цезаря. Июнь — Цезарь двинулся в Малую Азию, устроил провинции и местности, посетил Киликию, Каппадокию и Галатию. Победа Цезаря при Зеле над Фарнаком, сыном Митридата VI. Цезарь после этой победы посылает донесение в сенат : «Veni, vidi, vici». Царём Боспора Цезарь делает Митридата. Конец года — Цезарь в Италии. Подавление мятежа легионов в Кампанье. Наделение ветеранов землёй. Введение двух эдилов, обеспечивающих Рим продовольствием.
 2 августа — Гай Юлий Цезарь разбивает в битве при Зеле войска боспорского царя Фарнака II.
 Царём Боспора Цезарь делает Митридата. Царём Боспора провозглашён знатный боспорец Асандр. Освобождение от власти Понта.
 Асандр, сделанный Фарнаком правителем Боспора, провозглашает себя царём.
 47—18 — Царь Боспора Асандр. Женат на Динамии, дочери Фарнака.
 Антипатр сделан прокуратором Иудеи. Гиркан сохраняет ограниченную власть. Территория Иудеи увеличена, римские солдаты удалены из Иудеи.
 Нумидия становится Римской провинцией
Хань и Хунну:
 Хуханье возвращается на север, заключив клятвенный договор с Китаем.

Скончались 
 январь/февраль — Квинт Кассий Лонгин, монетный триумвир ок. 57 до н. э., наместник Дальней Испании в 49—47 до н. э. Погиб при шторме;
 май — Авл Габиний, крупный римский политик I века до н. э., креатура Помпея. Скончался от болезни, двигаясь на соединение с Корнифицием;
 май/июнь — Гай Косконий, цезарианец. Сводный брат претора 63 года, резко критикуемого Марком Туллием Цицероном;
 май/июнь — Публий Сульпиций Гальба, претор Римской республики около 66 до н. э. Как и предыдущий, убит в ходе солдатского мятежа;
 август/сентябрь — Фарнак II, правитель Боспорского царства;
 47, ок. — Публий Корнелий Спинтер, консул Древнего Рима 57 до н. э., помпеянец;
 47, ок. — Авл Плавтий, плебейский трибун в 56 и претор в 51 гг. до н. э.;
 47, ок. — Марк Калидий, претор 57 года до н. э., друг Цицерона, цезарианец;
 47, ок. — Гай Лициний Кальв, видный судебный оратор, сын Гая Лициния Макра;
 47, ок. — Тит Антистий, квестор в 50 и легат-проквестор Македонии в 49 гг. до н. э. Скончался на о. Керкира, дожидаясь прощения от Юлия Цезаря.

Примечания

См. также